Ottokirche oder Ottokapelle ist der Name mehrerer Kirchen resp. Kapellen in Deutschland.

 St. Otto (Bamberg), Bayern
 St.-Otto-Kirche (Berlin-Zehlendorf)
 St. Otto (Hergersbach), Bayern
 St. Otto (Herzogenaurach), Bayern
 St.-Otto-Kirche (Hof), Bayern
 St.-Otto-Kapelle (Kelheim), Bayern
 König-Otto-Kapelle, Kiefersfelden, Bayern
 St. Otto (Mischelbach), Bayern
 St. Otto (Ottobrunn), Bayern
 St. Otto (Pasewalk), Mecklenburg-Vorpommern
 St. Otto (Reundorf), Oberbayern
 St.-Otto-Kirche (Speyer), Rheinland-Pfalz
 Ottenkirche (1346–1575), Stettin, Mecklenburg-Vorpommern
 St. Otto (Wechselburg), Sachsen
 St. Otto (Zinnowitz), Mecklenburg-Vorpommern

Liste (Kirchengebäude nach Name)